Sally Clark peut désigner :
 Sally Clark (1958 -), cavalière néo-zélandaise ;
 Sally Clark (1964-2007), célèbre victime d'une erreur judiciaire.